Абхазо-адыгские народы — народы, говорящие на языках абхазо-адыгской группы:
 адыгейцы;
 кабардинцы;
 черкесы;
 шапсуги;
 абхазы;
 абазины;
 убыхи.

Ареал расселения — Северный Кавказ и Южный Кавказ, а также диаспоры в различных странах мира. Исторически включала в себя множество близкородственных племён (субэтносов), разделённых на три группы — адыги (черкесы), абхазы и абазы.

Согласно многочисленным археологическим и лингвистическим данным и научным гипотезам, народы абхазо-адыгской группы предположительно были родственны таким древним народам (племенам), как хатты, каски, меоты, абешла и другие.

Также включаются различными исследователями в гипотетическую сино-кавказскую макросемью языков. Однако следует учитывать, что указанная научная гипотеза ещё не подтверждена большинством лингвистов.